Авиньо́н ( [a.viˈɲɔ̃]):

Персоналии 
 Эме Авиньон (; 1897—2007) — декан (старший) () с 10 ноября 2006 по 25 августа 2007 года.
 Джим Авиньон (; род. 1966) — немецкий художник и музыкант, выступающий под псевдонимом Neoangin.

Топоним 
 Авиньон — коммуна в департаменте Воклюз (Франция)
 Авиньон — Региональный Муниципалитет Авиньон (Канада)

Канто́н Авиньо́н:
 Авиньон-1 — кантон департамента Воклюз (Франция)
 Авиньон-2 — кантон департамента Воклюз (Франция)
 Авиньон-3 — кантон департамента Воклюз (Франция)
 Авиньон-Нор — упразднённый кантон департамента Воклюз (Франция)
 Авиньон-Сюд — упразднённый кантон департамента Воклюз (Франция)
 Авиньон-Уэст — упразднённый кантон департамента Воклюз (Франция)
 Авиньон-Эст — упразднённый кантон департамента Воклюз (Франция)

См. также 
 Арль-Авиньон
 Авиньон Фут

Примечания